Месинген може бити:

 Месинген (Доња Саксонија), општина у округу Емсланд, у њемачкој покрајини Доња Саксонија.
 Месинген (Баден-Виртемберг), град у округу Тибинген, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.